Polen steht für:

 Polen, amtlich Republik Polen (seit 1989), siehe auch Dritte Polnische Republik
 Volksrepublik Polen (1944–1989)
 Zweite Polnische Republik (1921–1939)
 Regentschaftskönigreich Polen, ein Gebiet während des Ersten Weltkrieges (1916–1918)
 Kongresspolen, ein Protektorat (1815–1867) beziehungsweise eine Provinz (1867–1916) des Russischen Kaiserreiches
 Königreich Polen (1000–1795)
 Polen (Ethnie), ein westslawisches Volk
 Poleň, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Polen (Südzentraltimor), ein Distrikt im indonesischen Regierungsbezirk Südzentraltimor
 Polen (Metallurgie), ein Reinigungsvorgang in der Metallurgie

Polen ist der Familienname von:
 Doug Polen (* 1960), US-amerikanischer Motorradrennfahrer

und der Name von:
 Adelajda von Polen († 1127), polnische Prinzessin, Markgräfin 

Siehe auch:
 Polnische Republik (Begriffsklärungsseite)
 Kleinpolen